Marcilly puede referirse a:

 Marcilly, comuna francesa en Mancha.
 Marcilly, comuna francesa en Sena y Marne.